Алимихан Сейид  (1886—2021) — китайская долгожительница, которая являлась неверифицированным супердолгожителем из материкового Китая и принадлежала к уйгурской национальности.

Алимихан родилась 25 июня 1886 года в посёлке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар. В возрасте 65 лет она удочерила ещё одну дочь, Таджигуль Тул. Её муж умер от болезни в 1976 году.

После смерти Луо Мэйчжэня в 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая. До этого она три года подряд занимала второе место в десятке лучших именинников Китая. Однако, поскольку в Китае не было надёжной системы регистрации рождений, когда она родилась, её возраст был поставлен под сомнение в некоторых СМИ и не был признан Книгой рекордов Гиннесса.

16 декабря 2021 года Алимихан Сейити скончалась в Кашгаре в возрасте 135 лет.

Примечания

Ссылки 
 Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
 Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Персоналии:Уйгуры
Персоналии:Янгишар
Неверифицированные долгожительницы, прожившие более 120 лет
Долгожительницы Китая